La geografía mítica china se refiere a los conceptos mitológicos relacionados con la geografía y la cosmología dentro del área geográfica conocida como "China". Este lugar se consideraba el centro del universo y el "Reino Medio" se utilizaba como punto de referencia para una geografía que a veces era real y a veces mítica. Esta geografía incluía tierras y mares que rodeaban la Tierra Media, picos de montañas y cielo (o cielos) en la parte superior, grutas sagradas y un inframundo en la parte inferior, y a veces algunos mundos abstractos adicionales.

Geografía mitológica de China 
La mitología china hace referencia a los mitos relacionados con la región geográfica que se conoce como China, también conocida como el "Reino Medio" en la mitología tradicional china. La mitología china comprende una amplia variedad de mitos que provienen de diversas tradiciones regionales y culturales. No es un sistema integrado, incluso entre el pueblo Han, por lo que no se puede considerar monolítica. La mitología china se encuentra en las tradiciones de diferentes grupos étnicos, regiones geográficas y períodos históricos, incluyendo el presente. China es el hogar de varias tradiciones mitológicas, como la mitología tibetana, turca, coreana, entre otras. Sin embargo, la mayoría de los estudios se centran en material en idioma chino. La mitología china presenta historias emocionantes llenas de personajes y seres fantásticos que utilizan poderes mágicos, y que a menudo se desarrollan en lugares o tiempos mitológicos exóticos. Junto con el folclore chino, la mitología china es una parte importante de la religión popular china, y la geografía mitológica china influye y da forma a estos procesos de ideas.

Cosmología 
La "Cosmología" se refiere al conjunto de todo lo que rodea a la Tierra, abarcando especialmente el firmamento (o espacio celeste), la Tierra en sí misma, un mundo subterráneo mítico y otros lugares conceptuales menos relacionados con la Tierra.

Tierra 
 
En la antigua China se creía que la Tierra tenía una forma plana.

Cielo 
La palabra "cielo" se utiliza para describir el universo que se encuentra más allá de la superficie terrestre y se considera un lugar fronterizo que influye en el destino.

Inframundo 

El término "Inframundo" o "Infierno" hace referencia al mundo que se encuentra debajo de la superficie terrestre. Este concepto parece haber sido introducido tardíamente en la mitología china, y su desarrollo se vio influenciado por la llegada del budismo, que puso mayor atención en el destino del alma y en la representación detallada de una posible vida después de la muerte en el subsuelo.

Ubicaciones de otro mundo 
Un ejemplo de "ubicaciones no terrestres" son las Tierras Puras del Budismo.

Geografía

Tierra Media 
La concepción geográfica de la mitología china se enfoca en la ubicación de los lugares donde se originan los mitos, los cuales suelen ser descritos como zonas "centrales" o "intermedias" basadas en la tierra, con el cielo sobre ellas y el inframundo debajo. Además, estas regiones están pobladas de montañas, mares, islas y cuevas que suelen ser habitadas por seres mitológicos locales. Aunque la geografía mitológica china se centra principalmente en los seres humanos que habitan en un territorio medio de la tierra, también se destaca el cambio como en el caso del mito del diluvio en China.

Montañas 
En la mitología china, diversas montañas tienen una presencia destacada. Por ejemplo, las montañas Kunlun están vinculadas con diversas deidades, tales como Xiwangmu, Yu Shi, varios chamanes y los inmortales xian.

Ejemplo 
Conforme la mitología de Kunlun fue evolucionando, recibió la influencia de las ideas introducidas más tarde sobre el eje del mundo de la cosmología india. Así, se empezó a identificar al Kunlun con el Monte Sumeru, y adoptó algunos de sus atributos (según Christie, 1968, p.74).

Grutas 
En la mitología china, se pueden encontrar grutas-cielos que se contraponen a las montañas y picos considerados sagrados. Es común que aparezcan varias grutas en el paisaje mítico chino, y en ocasiones, estas grutas se asocian con montañas igualmente sagradas. Aunque estas geolocalizaciones pueden tener un equivalente en el mundo real, también presentan una superposición de la geografía mitológica.

Mares 
En la mitología china, hay varias referencias a mares y océanos. En ocasiones, se menciona "el mar" de forma genérica o se utiliza una designación direccional específica, como en la historia de Jingwei que se desarrolla en el Mar del Este. Con frecuencia, un Rey Dragón residía en un mar y habitaba un palacio en él. Además, se creía que el mar y la tierra seca se alternaban, como se describe en la historia de Magu que relata los Campos de Morera y el mar.

ríos 
 
Varios ríos aparecen en la mitología china.

Ejemplo 
En la mitología china, hay varias referencias a mares y océanos. En ocasiones, se menciona "el mar" de forma genérica o se utiliza una designación direccional específica, como en la historia de Jingwei que se desarrolla en el Mar del Este. Con frecuencia, un Rey Dragón residía en un mar y habitaba un palacio en él. Además, se creía que el mar y la tierra seca se alternaban, como se describe en la historia de Magu que relata los Campos de Morera y el mar.

Islas 
Varias islas presentan una aparición en la mitología china.

Habitantes y otras características 
La inclusión de los habitantes y rasgos geográficos de la mitología china añade dinamismo y atracción al tema, al mismo tiempo que enriquece las narraciones mitológicas. Dentro de esta mitología se encuentran plantas, animales, humanos, seres sobrenaturales, joyas con poderes mágicos, armas y objetos mitológicos como ejemplos de ello.

filósofos 
Existieron distintas corrientes de pensamiento en la cosmología china, de las cuales se tienen muy pocos registros acerca de la escuela Suan Ye, salvo por la creencia de sus seguidores de que los astros se movían autónomamente en el espacio. Por otra parte, otra escuela filosófica defendía que el universo tenía forma de huevo cósmico, donde el cielo se ubicaba en la mitad superior de la cáscara, mientras que la Tierra, plana, flotaba sobre el agua que dominaba la mitad inferior. Por último, una tradición más antigua llamada Zhou Bei sostenía que el cielo era una especie de cuenco cóncavo que rotaba.

Ver también 

 Categoría:Lugares de la mitología china
 mitología china
 Clásico de Montañas y Mares
 cuatro montañas
 arenas movedizas
 río del cielo

Referencias citadas 

 Christie, Anthony (1968). mitología china . Feltham: Hamlyn Publishing.ISBN 0600006379
 Yang, Lihui y Deming An, con Jessica Anderson Turner (2005). Manual de mitología china . Nueva York: Oxford University Press.ISBN 978-0-19-533263-6

Referencias consultadas 

 Birrell, Anne (1993). mitología china . (Baltimore: Johns Hopkins).ISBN 0-8018-6183-7
 Christie, Anthony (1968). mitología china . Feltham: Hamlyn Publishing.ISBN 0600006379
 Ferguson, John C. 1928. "China" en el Volumen VIII de Mitología de Todas las Razas . Instituto Arqueológico de América. <archivo.org>
 Hawkes, David, traductor e introducción (2011 [1985]). QuYuan et al., Las canciones del sur: una antigua antología china de poemas de Qu Yuan y otros poetas . Londres: Penguin Books.ISBN 978-0-14-044375-2
 Latourette, Kenneth Scott Los chinos: su historia y cultura (tercera edición, revisada), 1947. Nueva York: Macmillan.
 Legge, James, traductor e "Introducción". El I Ching: El Libro de los Cambios Segunda Edición . Nueva York: Dover 1963 (1899). Biblioteca del Congreso 63-19508
 Paludan, Ann (1998). Crónica de los emperadores chinos: el registro reinado por reinado de los gobernantes de la China imperial . Nueva York, Nueva York: Thames and Hudson.ISBN 0-500-05090-2
 Schafer, Edward H. (1963) Los melocotones dorados de Samarcanda . Berkeley: Prensa de la Universidad de California.
 Sheppard, Odell. 1930. El Saber del Unicornio -- Mitos y Leyendas . Londres: Random House Reino Unido.ISBN 0 09 185135 1 y (ambos reclamados en el libro)
 Siú, RGH 1968. El hombre de muchas cualidades: un legado del I Ching, "Prefacio" e "Introducción". Cambridge: Prensa del Instituto Tecnológico de Michigan. LoCccn 68-18242.
 Strassberg, Richard E., editor, traductor y comentarios. 2002 [2018]. Un Bestiario Chino: Criaturas Extrañas de las GUÍAS A TRAVÉS DE MONTAÑAS Y MARES . Berkeley y Los Ángeles: University of California Press.ISBN 978-0-520-29851-4
 Wu, KC (1982). La Herencia China . Nueva York: Crown Publishers.ISBN 0-517-54475X .
 Yang, Lihui y Deming An, con Jessica Anderson Turner (2005). Manual de mitología china . Nueva York: Oxford University Press.ISBN 978-0-19-533263-6

Mitología china